Destroyer (engl. für Zerstörer) bezeichnet:
 eine amerikanische Taschenbuchserie, siehe The Destroyer
 eine kanadische Indie-Band, siehe Destroyer (Band)
 eine polnische Metal-Band, siehe Destroyers
 ein Studioalbum der US-amerikanischen Band Kiss, siehe Destroyer (Album)
 ein Gitarrenmodell, siehe Ibanez Destroyer
 eine Zeitschrift, siehe Destroyer Magazine
 Eine Kriegsschiff-Simulation für den C64, siehe Destroyer (C64)
 einen Kriegsfilm, siehe Destroyer (1943)
 einen Actionfilm, siehe Destroyer (2018)
 einen US-amerikanischen Bomber, siehe Douglas B-66